Quérson, Kherson ou Cherson (em ucraniano: Херсон, IPA: [xerˈsɔn]) é uma cidade portuária no território sul da Ucrânia. Localizado no Mar Negro e no rio Dnieper, Kherson é o lar de uma importante indústria de construção naval e é um centro econômico regional. No contexto da Invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, a cidade esteve sob ocupação militar russa de 2 de março até 11 de novembro, quando foi libertada pelo exército ucraniano.

Kherson é o centro administrativo do óblast de Kherson. Tem  de área e sua população em 2020 foi estimada em 286.958 habitantes.

História 
A cidade foi fundada por um decreto de Catarina, a Grande, em 18 de junho de 1778, na margem alta do Dnieper, como fortaleza central para a Frota do Mar Negro. Em 1783, a cidade recebeu os direitos para se tornar uma cidade distrital, com a  abertura de um estaleiro local. No mesmo ano a Kherson Shipping Company iniciou suas operações. Em 1803, a cidade tornou-se a capital da província de Kherson.  A cidade foi ocupada pelo Terceiro Reich de 19 de agosto de 1941 a 13 de março de 1944.

Desde 2014, Kherson abriga o escritório do representante do presidente ucraniano na Crimeia.

Até 18 de julho de 2020, Kherson foi incorporada como uma cidade de importância oblast e o centro do município de Kherson. O município em si foi abolido em julho de 2020 como parte de uma reforma administrativa da Ucrânia, que reduziu o número de raions de Kherson Oblast para cinco. A área do município de Kherson foi incorporada ao recém-criado Kherson Raion.

A cidade foi palco de intensos combates nos primeiros dias da invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 (ofensiva de Kherson). A cidade foi ocupada pelos russos em 2 de março de 2022. Em 1º de maio, a Rússia começou a trocar a moeda local para o rublo.

Em 30 de setembro de 2022, a Federação Russa afirmou ter formalmente anexado todo o Oblast de Kherson. A Assembleia Geral das Nações Unidas condenou tal anexação por 143 votos contra 5, com boa parte da comunidade internacional também não reconhecendo a ação russa.

Em 9 de novembro, o exército russo anunciou que estaria se retirando de toda a banda oeste do rio Dniepre, informação confirmada pelo ministro da defesa Sergei Shoigu. Em 11 de novembro, tropas ucranianas reocuparam Kherson, com milhares de pessoas tomando as ruas comemorando o retorno da cidade às mãos ucranianas.

Etimologia 
A cidade recebeu o nome da cidade-colônia de Quersonesos, localizada na Crimeia, sendo a primeira cidade do projeto grego de Grigory Potemkin e Catarina II. O antigo nome "Chersoneso" era da antiga palavra do dialeto grego chersonesos, que significava península, costa. A versão bizantina, que aparece pela primeira vez nos dias do imperador Zenão, foi usada para o nome.

Idioma

Clima 
O clima é continental húmido (Dfa) na classificação climática de Köppen-Geiger.

Principais pontos turísticos 

 A Igreja de Santa Catarina,  construída na década de 1780, supostamente segundo os projetos de Ivan Starov, que abriga o túmulo do príncipe Potemkin .
 Cemitério judaico – Kherson tem uma grande comunidade judaica que foi estabelecida em meados do século XIX. De 1959 a 1990 não havia sinagoga em Kherson. Desde então, tanto a vida judaica quanto Kherson cresceram e se desenvolveram em uma atmosfera de paz.  Em 6 de abril de 2012, ocorreu um ato de vandalismo no cemitério judaico em uma das festas mais importantes do calendário judaico, a festa da Páscoa . O fogo, que foi provocado intencionalmente, espalhou-se imediatamente por uma área de cerca de 700 metros quadrados e causou graves danos às sepulturas e lápides.
 Torre de TV Kherson
 Farol Adziogol, uma estrutura hiperbolóide projetada por Vladimir Shukhov em 1911

Pessoas importantes 

 Georgy Arbatov (1923-2010), cientista político.
 Maximilian Bern, escritor e editor
 Sergei Bondarchuk, diretor de cinema soviético, nascido na Ucrânia, roteirista e ator.
 Lev Davidovitch Bronstein, mais conhecido como Leon Trotsky, revolucionário bolchevique e teórico marxista nasceu na vila de Bereslavka, província de Kherson, em 1879.
 Ivan Abramovich Gannibal (1735-1801), fundador da cidade
 Yefim Golïshev (1897–1970), pintor e compositor associado ao movimento dadaísta em Berlim .
 Nikolai Grinko, ator de cinema ucraniano da era soviética
 Kateryna Handziuk, direitos civis ucranianos e ativista anticorrupção (1985-2018)
 John Howard, reformador Inglês (morreu em Kherson de tifo em 1790)
 Mircea Ionescu-Quintus, político romeno, escritor e jurista
 Pavlo Ishchenko (nascido em 1992), boxeador ucraniano-israelense
 Oleksandr Karavayev, jogador de futebol ucraniano
 Evgeny Kucherevsky, treinador de futebol ucraniano do Dnipro Dnipropetrovsk (falecido em 2006)
 Larisa Latynina, ginasta soviética que foi a primeira atleta feminina a ganhar nove medalhas de ouro olímpicas
 Tatiana Lysenko, ginasta soviética e ucraniana que ganhou a medalha de ouro na trave de equilíbrio nos  Jogos Olímpicos de Verão de 1992 em Barcelona.
 Samuel Moiseyevich Maykapar (1867-1938), pianista
 Nicholas Perry (1992-), uma personalidade de mídia social conhecida online como Nikocado Avocado
 Sergei Polunin, bailarino ucraniano
 Príncipe Grigory Potemkin (1739-1791), fundador da cidade
 Salomon Rosenblum, mais tarde conhecido como Tenente Sidney Reilly, um agente secreto, aventureiro internacional e playboy que já foi empregado pelo Serviço Secreto de Inteligência Britânico. Ele tem a fama de ser uma inspiração para o personagem espião de Ian Fleming, James Bond .
 Moshe Sharett, o 2º primeiro-ministro de Israel (1953-1955)
 Sergei Stanishev, 49º primeiro-ministro da Bulgária (C)
 Príncipe Alexander Suvorov (1730-1800), fundador da cidade
 David Tyshler (1927-2014), esgrimista medalhista de bronze olímpico ucraniano / soviético
 Mikhail Yemtsev, escritor de ficção científica

Cidades gêmeas 

  Zalaegerszeg, Hungria
  Shumen, Bulgária

Ligações externas 

 Guia de Kherson (em inglês)
 Página oficial da Municipalidade de Kherson (em ucraniano)

 
Cidades portuárias da Europa
Territórios disputados pela Ucrânia
Cidades do oblast de Kherson
!CS1 russo-fontes em língua (ru)
!CS1 ucraniano-fontes em língua (uk)
!Predefinição Webarchive wayback links
!CS1 usa script na língua russo (ru)
!Artigos com microformatos hAudio
!Artigos com coordenadas no Wikidata